Плоскова — фамилия:

 Плоскова, Нелли Филаретовна (Зиновьева, Лазарева; 1939—2014) — советская и российская актриса.
 Плоскова, Тали (Татьяна, род. 1962) — израильский политик, депутат кнессета.